Buber hace referencia a varios artículos:

Personas
 Margarete Buber-Neumann (1901–1989)
 Martin Buber (1878–1965)
 Paula Buber (1877–1958)
 Salomon Buber (1827–1906)

Astronomía
 16355 Buber, Asteroide